Ширяев, Сергей:
 Ширяев, Сергей Александрович (1898—1917) — солдат 56-го пехотного запасного полка, участник октябрьских боёв в Москве 1917 года.
 Ширяев, Сергей Дмитриевич (1811—1891) — русский купец, Московский городской голова.
 Ширяев, Сергей Осипович (1858—1909) — надворный советник; одни из авторов «ЭСБЕ».
 Ширяев, Сергей Фёдорович (1867—?) — русский военный, полковник.
 Ширяев, Сергей Юрьевич (род. 1983) — лыжник, член Олимпийской сборной команды России. Примечания